De Serie A 1964/65 was het 62ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 34ste seizoen van de Serie A. Inter werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1964/65